Presa de Torreoncillos är en dammbyggnad i Mexiko.   Den ligger i kommunen Matamoros och delstaten Chihuahua, i den centrala delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Mexico City. Presa de Torreoncillos ligger  meter över havet.

Terrängen runt Presa de Torreoncillos är huvudsakligen en högslätt. Presa de Torreoncillos ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Cerro Las Milpas,  meter över havet,  km söder om Presa de Torreoncillos.  Trakten runt Presa de Torreoncillos är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Villa Matamoros,  km nordväst om Presa de Torreoncillos. Omgivningarna runt Presa de Torreoncillos är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Chihuahua (delstat)